Willowbrook ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Willowbrook (DuPage County, Illinois)
 Willowbrook (Will County, Illinois)
 Willowbrook (Kalifornien)
 Willowbrook (Kansas)
 Willowbrook (Staten Island)
 Willowbrook (Houston)

Willowbrook steht für
 Willowbrook Coachbuilders, einen ehemaligen britischen Hersteller von Omnibus- und PKW-Karosserien